Pow Wow – indiański smyk (ang. The Adventures of Pow Wow, 1949) – amerykański serial animowany składający się z 52 krótkich, pięciominutowych epizodów. Opowiada o chłopcu – Pow Wow, który jest młodym Indianinem.

Wersja polska 
W Polsce serial emitowany był na kanale TVP1 w latach 90., także w ramach Wieczorynki.

Wersja polska: Master Film 
Śpiewał: Krzysztof Krawczyk 
Opowiadał: Krzysztof Kołbasiuk

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Indianie
Seriale telewizyjne emitowane od 1949
Seriale telewizyjne zakończone w 1955